Dies ist eine Liste der Berge oder Erhebungen im Tschad:

Siehe auch 
 Höchster Berg

Quellen und Anmerkungen 
 Topographische Karte des Tschad

!Tschad, Berge
!
Tschad, Berge